Иван Твердовский:
 Твердовский, Иван Иванович (род. 1988) — российский кинорежиссёр, сценарист, оператор и художник. Сын И. С. Твердовского.
 Твердовский, Иван Сергеевич (род. 1961) — российский режиссёр документального кино.